Са́ринг Си́рад () — (, Кланг, Британская Малайя — , Путраджая) — малайзийский поэт и журналист. Псевдонимы: Исмас Саринг, Тунас, Бинджа Ака, Тератай Деса, Сабсира, Алтна Осман.

Краткая биография 
В 1954 году окончил англо-китайскую среднюю школу в Кланге. В 1976 г. учился в Международной журналистской школе, проходил стажировку по туризму в Джакарте, Бангкоке и Франкфурте.

В 1956—1959 гг. работал констеблем, в 1964—1966 гг. — в Государственном туберкулёзном центре, в 1966—1968 гг. в журнале «Новое поколение», в 1958 г. — в издательстве «Карьяван», в 1969—1977 гг. — в Большой больнице Кланга, в 1977—1993 гг. — в газете «Берита Хариан».

Печатался в газетах «Хариан Метро» (рубрика «Открытки из Кланга»). «Бачариа» (рубрика «Заметки бывалого человека») и «Синар Хариан» (рубрика «Загляните на минутку»).

Один из основателей Союза помощи молодым писателям Селангора (Kemudi) (1971).

Писал стихи, прозу, пьесы, сценарии телефильмов.

Награды 
 Медаль за верную службу от султана Селангора (1980)
 Премия и звание «Деятель культуры Селангора» от правительства Селангора (2005)
 Премия и звание «Видный журналист Селангора» от правительства Селангора (2006)
 Премия «За многолетний труд на поприще культуры» от Организации культурного наследия Паханга (2011).

Семья 
 Сестра Сара Ихсан
 Жена Салбиа Каснури
 4 детей (cтаршая Хусна Саринг, Нурин, Хпрлина, Мохамад Нур

Основные работы

Сборники стихов 
 «Tinta Pena» (1981)
 «Dalam Pencarian» (1983)
 «Menjunjung Duli» (1985)
 «Temu Puisi» (1991)
 «Puisi-puisi Kunjungan» (1995)
 «Sing Kaya Ngene» (1999) (совместно с Ибрагимом Гафаром)
 « Sehari di bumi Jawa» (2001)
 « Gelandangan» (2001)
 «Papaya dagangan jalanan» (2001)
 «Sutera awan Doitung» (2001)
 « Di persimpangan kasih» (2001)
 «Kontal Kantil» (2014)

Пьесы 
 «Seruan Damai» (в 1976—1977 гг. входила в список обязательных для выбора в конкурсе драматических постановок, проводимом министерством по делам молодёжи, культуры и спорта)
 «Senandung Pertiwi» — сценарий телесериала, осуществлённый на малайзийском телевидении в 1974—1975 гг. (32 серии)

Рассказы 
 Ismas Saring. Hadiah terakhir. (Cerpen). — «Berita Minggu», 18 Mei 1980.
 Ismas Saring, Dialog kenangan. (Cerpen). — «Berita Minggu», 10 Okt 1982.
 Ismas Saring. SDSR. (Cerpen). — «Berita Minggu». 27 Sep 1991.
 Ismas Saring. Antara ombak Memochi dan Teluk Hakata. (Cerpen), — «Berita Minggu», 13 Jul 1997.
 Ismas Saring. Siapa di talian. (Cerpen). — «Berita Minggu», 16 Jul 2000.
 Ismas Saring. Gabra. (Cerpen). — «Berita Minggu», 18 Jan. 2004.
 Ismas Saring. Menyusur arus kehidupan. (Cerpen). — «Berita Harian», 24 April 2010.

Примечания 

Писатели Малайзии
Родившиеся в Малайзии
Журналисты Малайзии